Vojtěch - nome proprio di persona maschile
5425 Vojtěch - asteroide della fascia principale
Adam Vojtěch - politico ceco